Lipowiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Lipowiec, village du powiat de Tomaszów Lubelski
 Lipowiec, village du powiat de Biłgoraj

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lipowiec, village du powiat de Nowe Miasto
 Lipowiec, village du powiat d'Ostróda 
 Lipowiec, village du powiat de Szczytno

dans d'autres voïvodies
 Lipowiec, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lipowiec, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Lipowiec, village de la voïvodie de Mazovie
 Lipowiec, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Lipowiec, village de la voïvodie de Silésie
 Lipowiec, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Lipowiec, village de la voïvodie de Poméranie